Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 5 au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Marion Bartoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Vania King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2009 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2009
Brisbane
Tennis en Australie en 2009
Tennis en janvier 2009